Dyrrachium fut le théâtre de plusieurs batailles :
En 48 av. J.-C., Pompée remporta une victoire sur Jules César,
En 1081, les Normands, menés par Robert Guiscard, battirent les troupes byzantines d'Alexis  Comnène,
En 1107, Bohémond de Tarente assiégea sans succès la ville.

Dyrrachium